Q51 peut faire référence à :
 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus, d'après la classification internationale des maladies ;
 Pluviôse (Q51), un sous-marin de la marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres